Åsvalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åsvalltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (4,01 ha)
Åsvalltjärna, sjö i Åre kommun, 
Åsvalltjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn